Охотниково

Населённые пункты 
 Охо́тниково — село в Сакском районе Республики Крым.
 Охотниково — деревня в Тюкалинском районе Омской области.

Электростанции 
 Охотниково — солнечная электростанция.